Чавдар Чендов може да се отнася за:
 Чавдар Чендов (1940 – 2012) – български журналист, преводач, писател
 Чавдар Чендов (? – 1996) – български състезател и треньор по лека атлетика
 „Чавдар Чендов“ – клуб по лека атлетика в България